Karkūk kan syfta på följande platser:

Irak 

 Kirkuk, provinshuvudstad, 
 Ḩaql Nafţ Karkūk, oljefält, Kirkuk, 

Robotskapade Irakförgreningar